Алекса́ндр Жа́ров: Жаров, Александр Александрович (род. 1964) — российский государственный деятель, генеральный директор акционерного общества «Газпром-Медиа», бывший глава Роскомнадзора.
 Жаров, Александр Алексеевич (1904—1984) — советский поэт.
 Жаров, Александр Евгеньевич (род. 1952) — российский политик, председатель Мособлдумы (1997—2001).
 Жаров, Александр Евдокимович (1879—1955) — русский революционер, большевик, советский хозяйственный деятель.
 Жаров, Александр Николаевич (1946—2017) — советский и российский гребец на байдарках и каноэ, тренер.